Андре́й Генна́дьевич Ивано́в (2 сентября 1994, Санкт-Петербург, Россия) — российский футболист, защитник.

Биография 
С августа 2013 года — игрок резервной команды «Зенит-2», выступавшей во втором дивизионе. В 2016 году Андре Виллаш-Боаш взял его в основную команду, и 11 мая в матче 28-го тура чемпионата России Иванов дебютировал в основном составе в матче против «Мордовии», выйдя на замену на 89-й минуте вместо Маурисио.

С 1 июля 2016 года на правах аренды выступал за команду «Мордовия». В июле 2017 года подписал контракт с «Томью». Дебютировал в составе сибиряков 22 июля 2017 года в матче с «Олимпийцем». С 7 сентября 2021 года является игроком «Звезды» из Санкт-Петербурга.

Достижения 
 «Зенит»
 Обладатель Кубка России (1): 2016

Статистика

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Зенит-2»
Игроки ФК «Мордовия»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Гомель»
Игроки ФК «Долгопрудный»
Игроки ФК «Звезда» Санкт-Петербург